Vatel peut faire référence à :

Personnalités 
 Charles Vatel (1816-1885), avocat et historien français ;
 François Vatel (1631-1671), intendant et maître d'hôtel français ;
 Françoise Vatel (1937-2005), actrice française.

Cinéma 
 Vatel, film franco-britannico-belge de Roland Joffé ayant pour sujet François Vatel, sorti en 2000.

Autres 
 Grand vatel, un fromage ;
 Vatel, une école hôtelière.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme